Torque pode se referir a:

 Torque, grandeza vetorial da física
 Torque (filme) (br: Fúria em Duas Rodas / pt: Torque - A Lei do Mais Rápido), filme americano de 2004
 Torque (colar), objeto utilizado como adorno pessoal por diversos povos da Antiguidade 

Desambiguação